Atoyac ist der Name mehrerer Orte in Mexiko:

 Atoyac (Jalisco)
 Atoyac (Veracruz)
 Atoyac Naylum, im Bundesstaat Chiapas
 Atoyac de Álvarez, im Bundesstaat Guerrero
 Ejido Atoyac, im Bundesstaat México
 San Pedro Atoyac (Mariscala de Juárez), im Bundesstaat Oaxaca
 San Pedro Atoyac (San Pedro Atoyac), im Bundesstaat Oaxaca
 San Francisco Atoyac, im Bundesstaat Puebla
 Santa Clara Atoyac, im Bundesstaat Tlaxcala
 Nuevo Atoyac, im Bundesstaat Veracruz

Atoyac bezeichnet zudem folgende Municipios:

 Municipio Atoyac de Álvarez, im Bundesstaat Guerrero
 Municipio San Pedro Atoyac, im Bundesstaat Oaxaca

Außerdem ist Atoyac der Name folgender Flüsse: